Михаил Воинов:
 Воинов, Михаил Андреевич (род. 1974) — российский музыкант и продюсер.
 Воинов, Михаил Львович (1904—1970) — лейтенант, Герой Советского Союза.
 Воинов, Михаил Михайлович (1844—1875) — русский офтальмолог.
 Воинов, Михаил Фёдорович (1758—1827) — русский живописец.